Копнин — фамилия.

Известные носители 
 Копнин, Александр Анатольевич (род. 1970) — российский дипломат, Генеральный консул России в Гюмри (Армения).
 Копнин, Алексей Григорьевич (1918—1991) — советский шахматный композитор.
 Копнин, Дмитрий Владимирович (род. 1969) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Копнин, Павел Васильевич (1922—1971) —  российский советский философ.
 Копнин, Сергей Владимирович (род. 1976) — российский футболист.

См. также 
 Копнина, Татьяна Владимировна (1921—2009) — русская советская художница.